El Bálsamo kan syfta på följande platser:

Honduras 

 El Bálsamo, Honduras, Departamento de Yoro,

Mexiko 

 El Bálsamo, Mexiko, Ocozocoautla de Espinosa, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar